Пейчева — фамилия.
 Пейчева, Вера (род. 1969) — немецкая шахматистка, гроссмейстер (1993) среди женщин.
 Пейчева, Симона (род. 1985) — болгарская спортсменка, представлявшая художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях.